Аверно (; настоящее имя Ренато Руис Кортес; ; родился 9 мая 1977 года) — мексиканский профессиональный рестлер. Известен своими выступлениями в Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), где он выступал в маске под именем Аверно (Ад) и стал чемпионом в среднем весе и 3-кратным командным чемпионом. На протяжении многих лет его имя было неизвестно. Но после подписания контракта с WWE в мае 2011 года Аверно был включен в Lucha de Apuesta, где потерял свою маску и вынужден был показать своё истинное лицо. В данный момент работает в Consejo Mundial de Lucha Libre.

Consejo Mundial de Lucha Libre (1995—2011) 
Rencor Latino

Он начал свою карьеру под именем Rencor Latino (лат. Враждебность). Свой первый матч Аверно выиграл в 1998 году, победив Аполо Чино на Арене Колисео.

WWE (2011) 
29 мая 2011 года, сообщалось, что Аверно подписал контракт с WWE

В рестлинге 
 Финишеры
 Devil’s Wings
 Любимые приемы
 Diving headbutt
 No-handed suicide dive
 Sitout side powerslam

 Прозвища
 Averno
 Rencor Latino

Музыкальные темы
 «Mein Teil» — Rammstein

Титулы и награды 
 Consejo Mundial de Lucha Libre
 CMLL World Middleweight Championship (1 раз)
 CMLL World Tag Team Championship (3 раза) — с Мефисто
 Mexican National Trios Championship (1 раз) — с Сатанико и Мефисто
 NWA World Middleweight Championship/NWA World Historic Middleweight Championship (2 раза)
 Pro Wrestling Illustrated
 PWI ставит его под #48 в списке 500 лучших рестлеров 2006 года
 Total Nonstop Action Wrestling
 TNA World X Cup (2008) — с Rey Bucanero, Último Guerrero и Volador Jr.

Рестлеры, известные под псевдонимами
Рестлеры Мексики